Монтанари (Montanari) — итальянская фамилия. Известные носители:
 Монтанари, Джеминиано (1633—1687) — итальянский астроном.
 Монтанари, Илсон де Джесус (род. 1959) — бразильский прелат, ватиканский и куриальный сановник.
  — итальянская актриса.
 Монтанари, Массимо (род. 1949) — итальянский культуролог, историк-медиевист.
 Монтанари, Нунцио (1915—1993) — итальянский пианист и музыкальный педагог.

См. также 
 Монтанари — большой древний ударный кратер в юго-западной материковой части видимой стороны Луны.